Hirschberg AI steht für folgende geografischen Objekte im Kanton Appenzell Innerrhoden, Schweiz:
 Hirschberg, ehemalige Gemeinde, 1872 mit Oberegg AI fusioniert
 Hirschberg, Quartier auf dem Gebiet des Bezirks Rüte

Siehe auch:
 Hirschberg